Louis-Jean Lay, né le  à Quảng Trị (Viêt Nam) et mort le  à Biarritz (France), d'un père français, Henri Lucien Gaillard, officier de l'infanterie coloniale, et d'une mère vietnamienne, Thi Dong Nguyễn. Louis-Jean Lay est un officier de renseignement français qui s'est particulièrement illustré pendant la guerre d'Indochine.

Biographie 

Blessé trois fois et titulaire de quatorze citations, sa bravoure est devenue légendaire au sein de l'armée française.

Ancien de l'école des enfants de troupes de Đà Lạt (Viêt Nam), il a rejoint le  RMIC ( régiment de marche d'infanterie coloniale) en 1943 sous le grade de caporal-chef. Commence alors pour lui une longue carrière à travers l'Indochine puis l'Algérie où il a gravi tous les échelons jusqu'au grade de capitaine en 1965 au sein du  RPIMA.

Décorations

Notes et références

Liens externes 

Militaire français de la guerre d'Indochine
Naissance en février 1925
Naissance au Viêt Nam
Décès en juillet 2010
Décès à Biarritz
Décès à 85 ans